Стоян Митов може да се отнася за:

 Стоян Митов (1837 – 1919) – български общественик от Македония;
 Стоян Митов (1891 – 1971) – български строителен инженер.